Knott est un nom propre et un patronyme, qui peut désigner :

Patronyme 

 Andrew Knott (né en 1979), acteur anglais ;
 Darren Knott, un artiste de musique électronique ;
 Cargill Gilston Knott (1856–1922), physicien et mathématicien écossais ;
 Herbert Knott Sorrell (1897–1973), familièrement Herb Sorrell, gestionnaire et chef de syndicats professionnels américain ;
 J. Proctor Knott (1830–1911), homme politique américain, gouverneur de l’État du Kentucky ;
 Jean-Paul Knott (né en 1966), styliste belge ;
 Lydia Knott (1866-1955), actrice américaine.

Toponyme 

 Knott, comté de l’État du Kentucky aux États-Unis ;
 , secteur non constitué en municipalité au Texas.

Voir aussi 
 Don Knotts (1924–2006), acteur américain.
 

Patronyme anglais